Майкл Гейер:
  (род. 1947) — немецкий историк.
 Гейер, Майкл (род. 1964) — артист.